You and I – grupa muzyczna
 You and I – singel Céline Dion
 You and I – singel duetu Kalwi & Remi
 You and I – singel Willa Younga
 You and I – singel duetu Tatu (t.A.T.u.)
 You and I – singel grupy Queen
 You and I – singel Lady Gagi
 You and I – singel Mediny
 You and I – singel Godsmack
 You & I – singel One Direction

 Zobacz też